Lalo, Mignonac et Poinsard, Frans historisch motorfietsmerk.
 Lehet Más a Politika, Hongaarse politieke partij.
 Een Le Mans Prototype
 Low malignant potential (LMP) tumor, ook bekend onder de naam borderline tumor, een vorm van eierstokkanker